Moufflet ist der Familienname folgender Personen:

 André Moufflet (1883 bis nach 1948), französischer Sprachpurist
 Louis Joseph Moufflet (1869 bis nach 1920), französischer Offizier, Organisator der französischen Hundeschlitteneinheiten an der Vogesenfront im Ersten Weltkrieg